Cantonul Pange este un canton din arondismentul Metz-Campagne, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Ancerville || align="right" | 262 || align="right" | 57580 || align="right" | 57020
|-
| Ars-Laquenexy || align="right" | 956 || align="right" | 57530 || align="right" | 57031
|-
| Aube || align="right" | 261 || align="right" | 57580 || align="right" | 57037
|-
| Bazoncourt || align="right" | 510 || align="right" | 57530 || align="right" | 57055
|-
| Béchy || align="right" | 561 || align="right" | 57580 || align="right" | 57057
|-
| Beux || align="right" | 274 || align="right" | 57580 || align="right" | 57075
|-
| Chanville || align="right" | 121 || align="right" | 57580 || align="right" | 57127
|-
| Coincy || align="right" | 305 || align="right" | 57530 || align="right" | 57145
|-
| Colligny || align="right" | 355 || align="right" | 57530 || align="right" | 57148
|-
| Courcelles-Chaussy || align="right" | 3 048 || align="right" | 57530 || align="right" | 57155
|-
| Courcelles-sur-Nied || align="right" | 1 110 || align="right" | 57530 || align="right" | 57156
|-
| Flocourt || align="right" | 121 || align="right" | 57580 || align="right" | 57220
|-
| Laquenexy || align="right" | 1 058 || align="right" | 57530 || align="right" | 57385
|-
| Lemud || align="right" | 313 || align="right" | 57580 || align="right" | 57392
|-
| Luppy || align="right" | 574 || align="right" | 57580 || align="right" | 57425
|-
| Maizeroy || align="right" | 358 || align="right" | 57530 || align="right" | 57431
|-
| Maizery || align="right" | 199 || align="right" | 57530 || align="right" | 57432
|-
| Marsilly || align="right" | 524 || align="right" | 57530 || align="right" | 57449
|-
| Montoy-Flanville || align="right" | 1 085 || align="right" | 57645 || align="right" | 57482
|-
| Ogy || align="right" | 536 || align="right" | 57530 || align="right" | 57523
|-
| Pange || align="right" | 933 || align="right" | 57530 || align="right" | 57533
|-
| Raville || align="right" | 267 || align="right" | 57530 || align="right" | 57563
|-
| Rémilly || align="right" | 2 146 || align="right" | 57580 || align="right" | 57572
|-
| Retonfey || align="right" | 1 345 || align="right" | 57645 || align="right" | 57575
|-
| Sanry-sur-Nied || align="right" | 312 || align="right" | 57530 || align="right" | 57627
|-
| Servigny-lès-Raville || align="right" | 408 || align="right" | 57530 || align="right" | 57648
|-
| Silly-sur-Nied || align="right" | 697 || align="right" | 57530 || align="right" | 57654
|-
| Sorbey || align="right" | 336 || align="right" | 57580 || align="right" | 57656
|-
| Thimonville || align="right" | 162 || align="right" | 57580 || align="right" | 57671
|-
| Tragny || align="right" | 109 || align="right" | 57580 || align="right" | 57676
|-
| Villers-Stoncourt || align="right" | 250 || align="right" | 57530 || align="right" | 57718
|}
 
 

Cantoane în Moselle